Ademi je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 161 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 2.767. mesto.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Tahir Ademi (*1979), boksar

Znani tuji nosilci priimka 
 Fatim Ademi, makedonski nogometaš
 Rahim Ademi (*1954), hrvaški general albanskega rodu

Zunanje povezave